Ordet Newton har flere betydninger:

 Newton (enhed) – måleenhed for kraft.
 Isaac Newton – efternavnet på den engelske fysiker og matematiker Isaac Newton.
 Newton Artemis Fido Scamander – forfatter af Overnaturlige dyr og deres ynglesteder i Harry Potter-serien
 Newton OS - et styresystem til Apple Newton, en PDA udviklet af Apple Inc.
 Newton (månekrater) - et månekrater
 Newton (temperaturskala) - en temperaturskala
 Newton (TV-program) - et tv-program

Sport 
 Newton A.F.C. - en walisisk fodboldklub
 Newton Stewart F.C. - en skotsk fodboldklub
 Newton Abbot A.F.C. - en fodboldklub i England
 Newton Aycliffe F.C. - en fodboldklub i England
 Newton Abbot Spurs A.F.C.	- en fodboldklub i England

Steder

Australien 
 Newton, South Australia

Canada 
 Newton, Edmonton, et kvartere i Edmonton, Alberta
 Newton Town Centre, et by center i Surrey, British Columbia
 Newton Mills, Nova Scotia

England 
Cambridgeshire
 Newton, Fenland
 Newton, South Cambridgeshire

Herefordshire
 Newton, Golden Valley
 Newton, Hampton Court
 Walford, Letton and Newton

Lancashire
 Newton, Fylde
 Newton, Lancaster
 Hardhorn with Newton
 Newton-in-Bowland
 Newton with Scales

Andre
 Newton (Cheshire (flertydig)
 Newton, Derbyshire
 Newton, Doncaster i South Yorkshire
 Newton, Dorset
 Newton, Greater Manchester
 Newton, Lincolnshire
 Newton, Merseyside
 Newton, Norfolk
 Newton, Nottinghamshire
 Newton, Shropshire
 Newton, South Gloucestershire
 Newton, Suffolk (også kendet som Newton Green)
 Newton, Warwickshire – en engelsk by nær Rugby i Warwickshire
 Newton, West Midlands
 Archdeacon Newton i County Durham
 Newton Abbot i Devon
 Newton Aycliffe i County Durham
 Newton Blossomville i Buckinghamshire
 Newton Bromswold i Northamptonshire
 Newton by Malpas i Cheshire
 Newton by Tattenhall i Cheshire
 Newton-by-the-Sea i Northumberland
 Newton Harcourt i Leicestershire
 Newton-in-Furness i Cumbria
 Newton-le-Willows i Merseyside
 Newton-le-Willows, North Yorkshire
 Newton Longville i Buckinghamshire
 Newton Regis i Warwickshire
 Newton under Roseberry i North Yorkshire
 RAF Newton i Nottinghamshire

New Zealand 
 Newton, New Zealand

Skotland 
 Newton, Midlothian
 Newton, North Uist, Na h-Eileanan an Siar
 Newton, Scottish Borders
 Newton (Lanark) railway station
 Newton, West Lothian
 Newton Mearns, East Renfrewshire
 Newton of Ardtoe, Highland
 Newton-on-Ayr railway station, South Ayrshire
 Newton Stewart, Dumfries and Galloway
 Barony of Newton, Stirlingshire

Singapore 
 Newton, Singapore
 Newton Food Centre, Singapore
 Newton MRT Station, Singapore

United States 
 Newton, Alabama
 Newton, Georgia
 Newton, Illinois
 Newton, Iowa
 Newton, Kansas
 Newton, Massachusetts
 Newton, Mississippi
 Newton, New Hampshire
 Newton, New Jersey
 Newton, North Carolina
 Newton, Texas
 Newton, Utah
 Newton (Wisconsin) (flertydig)
 Newton County (flertydig)
 Newton Township (flertydig)

Wales 
 Newton, Brecknockshire
 Newton, Bridgend
 Newton, Swansea

Se også 
 Newtons love
 Newtons første lov
 Newtons anden lov
 Newtons tredje lov